Osterholz può riferirsi a:
 Osterholz – quartiere della città tedesca di Brema
 Osterholz – quartiere della città tedesca di Wuppertal
 Osterholz-Scharmbeck – città tedesca